Turniej curlingu na Zimowej Uniwersjadzie 2009 odbył się między 19 a 27 lutego w Hali łyżwiarskiej Heilongjiang.

Tytułów z Uniwersjady 2007 broniły Kanadyjki i Amerykanie. Ostatecznie turniej kobiet wygrały gospodynie (Wang Bingyu), które w finale pokonały Kanadyjki (Hollie Nicol) 6:5. Brązowe medale zdobyły poprzednie srebrne medalistki - Rosjanki (Ludmiła Priwiwkowa) wygrywając z Brytyjkami (Sarah Reid) 8:4.

Turniej męski wygrała drużyna poprzednich brązowych medalistów, Szwedzi (Niklas Edin) w finale pokonali Norwegów (Thomas Løvold) 8:7, w małym finale Chińczycy (Wang Fengchun) zwyciężyli Koreańczyków (Kim Chang-min) 9:5.

Po raz pierwszy w historii na uniwersjadzie wystąpiła polska drużyna kobieca, która była zespołem rezerwowym. Polki zajęły ostatnie miejsce wygrywając jeden mecz z Japonkami.



Medale

Terminarz

Kobiety

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinał

Tie-breaker

Round Robin 
 Po 9. sesji:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Mężczyźni

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinał

Tie-breaker

Round Robin 
 Po 9. sesji:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 Turniej na stronach Światowej Federacji Curlingu • kobiety • mężczyźni

2009
Uniwersjada
Zimowa Uniwersjada 2009
Curling w Chinach